Adolphe Dervaux (1871-1945), architecte français.
Pierre Dervaux (1917-1992), chef d'orchestre français.
Renée Dervaux (1908-1996), femme politique française.
Patronyme français